Pleuracanthus (fossiel), fossiele haai
 Pleuracanthus (kever), geslacht van kevers